Hayden Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hayden Building (Massachusetts), ID-Nr. 80000446
 Hayden Building (Ohio), ID-Nr. 09000412